

Качелай — село, Кочкуровський район, Мордовія
 Качелай — селище, Кочкуровський район, Мордовія